Krenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Krenauer (1735–1799), Benediktiner und Abt der Abtei Niederaltaich
 Karl Krenauer (* 1959), österreichischer Radrennfahrer